Ебі-Нур () — рифтове озеро на північному заході Китаю біля кордону з Казахстаном, поблизу південного входу до Джунгарської брами. 
 Ебі - село у штаті Небраска, США.
  - містечко у провінції Альберта, Канада.
 Ебі -  найбільший історично зафіксований енстатитовий хондрит.
  - східний вітер між Казахстаном та Китаєм.
 '' — характерна для бондажу уклінна поза, що викликає болі в разі тривалого перебування.
 Ебі - розповсюджене прізвище, як то у:
 Таная Ебі ( 7 жовтня 1966) — американська жінка-моряк. 
 Жорж Ебі (, 21 вересня 1913, Фрібур — 14 грудня 1999) — швейцарський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Ебі - розповсюджене ім'я, що є як, у деяких випадках, повним, так й скороченим від "Ебігейл" (й його різновидами накшталт "Ебігейль" або "Ебіґейл")